Targuist är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Al-Hoceima och regionen Taza-Al Hoceïma-Taounate, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Targuist ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Targuist är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Targuist. Runt Targuist är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Targuist är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Targuist är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Taza-Al Hoceïma-Taounate